Turysta Senior – wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Celem jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. O odznakę można ubiegać się od 50 roku życia.

Odznaka 
Wygląd zależy od stopnia. Odznaka pierwszego stopnia jest w kształcie liścia brzozy, drugiego – w kształcie liścia miłorzębu, a trzeciego – dębu. Wszystkie zawierają motyw biało-czerwonej igły busoli.

Zasady zdobywania odznaki 
Odznaka jest trzystopniowa. Aby uzyskać odznakę dowolnego stopnia, należy odbyć 12 wycieczek jednodniowych w dowolnej dziedzinie turystyki kwalifikowanej, bądź też wycieczek samochodowych lub autokarowych połączonych z uprawianiem form turystyki kwalifikowanej. Każdy dzień wycieczki wielodniowej kwalifikuje się jako jeden dzień. Potwierdzeniem wycieczek mogą być bilety wstępu do obiektów, fotografie, pieczątki itp. Odznakę weryfikują wszystkie oddziały PTTK.

Przypisy 

]

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego